Sadelostron (Anomiidae) är en familj av musslor. Enligt Catalogue of Life ingår Sadelostron i ordningen Ostreoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Pteriomorpha, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anomiidae 13 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor